Auge Gottes steht für:
 Auge der Vorsehung, religiöses Symbol
 Auge Gottes (See), ein kleiner See in der Venedigergruppe der Alpen 
 Das Auge Gottes,  eine Band aus Schwerin
 Das Auge Gottes (Serie), TV-Serie mit Hans Clarin aus dem Jahre 1992
 Das Auge Gottes (Roman), ein 2013 erschienener Thriller von James Rollins
 Auge Gottes (Bildstock), Bildstock in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Auge Gottes (Wiener Neustadt), Straßenkreuzung in Wiener Neustadt
 Zum Auge Gottes, Wiener Wohnhaus
 Helixnebel

Siehe auch:
 Der Splitter im Auge Gottes
 Gottesauge
 Allsehendes Auge